Клоэте () — рабочий посёлок в Мексике, штат Коауила, входит в состав муниципалитета Сабинас. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Посёлок назван в честь основателя — .

Посёлок расположен в 7 км от муниципального центра, города Сабинас.

Основным видом деятельности является добыча полезных ископаемых.

Примечания 

Города Коауилы